Filipovići est un toponyme qui peut désigner :
 Filipovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Filipovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Filipovići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Ivan Zelina, comitat de Zagreb ;
 Filipovići, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.